ГПМ — аббревиатура:
 Гибкий производственный модуль — гибкая производственная система в виде единицы технологического оборудования.
 Гидроподжимная муфта — фрикционная муфта сцепления.
 Грузоподъёмная машина (грузоподъёмный механизм) —  устройство, предназначенное для подъёма грузов.
 Гуманистическая партия Молдовы — политическая партия Молдавии.